famille
 Famille Delauney, négociants français ;

individu
 Alfred Delauney (1830–1894), peintre, graveur et marchand d'estampes français ;
 Maurice Delauney (1919-2009),  ambassadeur de France en Afrique ;
 Prosper Delauney (1774-1837), négociant et homme politique français.

Delauney est une erreur orthographique du nom « Delaunay ». Il provient d’un arbre appelé « aulne ».